Toraca ima više značenja:
 Toraca (Kuneo)
 Toraca (Đenova)
 Toraca (Pavija)
 Toraca (Torino)